

Новоконстантиновка — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Новоконстантиновка — село, Благоварський район, Башкортостан

Див. також 
 Константиновка
 Новокостянтинівка